Nederlandse personen:
 Gerrit Abbring (1934-2014), burgemeester
 Hermanus Johannes Abbring (1787-1874), landmachtofficier
 Janine Abbring (1976), presentatrice en verslaggeefster
 Kevin Abbring (1989), rallyrijder